Лобковский — фамилия; имеет женскую форму Лобковская.
 Лобковский, Владимир Иванович (в монашестве Тихон; род. 1968) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Майкопский и Адыгейский.
 Лобковский, Леопольд Исаевич (род. 1948) — специалист в области морской геофизики и геодинамики, член-корреспондент РАН. Лобковская
 Лобковская, Нина Алексеевна (род. 1925) — советская женщина-снайпер.
 Лобковская, Софья Михайловна (1851—1887) — русская писательница.

 См. также 
 Лобковская волость — упразднённое муниципальное образование со статусом «сельское поселение» в Невельском муниципальном районе Псковской области.
 Лобковский переулок (ныне улица Макаренко) — улица в центре Москвы в Басманном районе между Чистопрудным бульваром и улицей Чаплыгина.
 Лабковский